

Топоніми 
 Асо (вулкан)
 Асо (Кумамото) — місто в Японії

Персоналії 
 Асо — японське прізвище.
 Асо Таро — японський політик, прем'єр-міністр Японії.

Див. також 
 Асо — японський авіаносець часів Другої світової війни типу «Унрю»